Pfaffensee bezeichnet:
 Pfaffensee (Glems), einer der Parkseen bei Stuttgart
 Pfaffensee, Tagebaurestsee im Wetterauer Braunkohlerevier bei Reichelsheim (Wetterau)
 Pfaffensee, See in Speyer-Harthausen
 Pfaffensee (Burgeis), Großer und Kleiner Pfaffensee, Bergseen in Südtirol